Миноносцы типа 98 M — миноносцы флота Австро-Венгрии. Принадлежали к третьей модернизированной серии т. н. миноносцев 250-тонного типа, которые предназначались для использования вне прибрежной полосы. Всего было построено 3 корабля, прослуживших под флагом Греции до начала второй мировой войны.

Во флоте им присвоили короткие наименования SM Tb (Seiner Majestät Torpedoboot — миноносец Его Императорского Величества), номера 98, 99, 100 и индекс M по месту постройки (верфь Cantiere Navale Triestino (CNT) в Монфальконе). 21 мая 1917 года буквы убрали из обозначения.

Описание конструкции 

Договор на строительство трех миноносцев заключили 5 июля 1913 года с верфью Cantiere Navale Triestino (CNT). Двухтрубные миноносцы отличались от предыдущих серий конфигурацией корпуса (шире на носу, уже в корме), длинной палубой полубака, доходившей до надстройки, что изменило высоту расположения переднего двухтрубного торпедного аппарата, размещением руля под днищем, и типом паровых турбин: Melms-Pfenniger. Запас топлива составил 17,5 тонн угля и 24 тонны мазута. Во время испытаний Tb 98M развил скорость в 30,6 узлов, превысив запланированные показатели.

Миноносцы Tb 98M, Tb 99M, Tb 100M вооружили двумя 66-мм пушками L/30, зенитным 8-мм пулеметом Schwarzlose, двумя двухтрубными 450-мм торпедными аппаратами. В 1917 году кормовое орудие смонтировали на установке, позволявшей вести зенитный огонь.

Строительство

История службы

Австро-Венгрия 
Миноносцы типа Tb 98М, как и предыдущие серия 250-тонных миноносцев, оказались удачным типом кораблей. Tb 98M, 99M и 100M поступили на службу в австро-венгерский флот в 1915—1916 годах. Они участвовали в боевых действиях в Адриатическом море во время Первой мировой войны. Все корабли пережили войну и по её окончании по репарациям были переданы Греции.

Греция 
Миноносцы были переданы Греции, где их переименовали в «Kyzikos», «Kios», «Kydoniai» соответственно. Миноносцы перевооружили. Кормовая 66-мм пушка была заменена 37-мм зенитной пушкой. Оригинальные торпедные аппараты заменили двумя однотрубными 533-мм торпедными аппаратами.

Во время нападения Германии на Грецию авиация потопила «Kios» 23 апреля 1941 года в Афинской бухте, а через три дня, 26 апреля, «Kydoniai» у города Монемвасия. «Kyzikos» находился на ремонте в Саламине, где его затопил экипаж 25 апреля 1941 года.

Ссылки 
 

98
Миноносцы Первой мировой войны
Миноносцы Второй мировой войны
Миноносцы Австро-Венгрии